Plaats in Indonesië
 Pinggirsari (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pinggirsari (Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Pinggirsari (Arjasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java